Tide steht für:

 Gezeit (auch englisch: tide), siehe Gezeiten
 Tide (Bürger- und Ausbildungskanal), Hamburger Lokalsender
 Tide ASA, norwegisches Reise- und Transportunternehmen
 Tide (Waschmittel), eine Waschmittelmarke von Procter & Gamble
 98.1 The Tide, kanadischer Hörfunksender, siehe CHTD-FM

Siehe auch:
 Crimson Tide
 Thiede
 Tiden (Zeitschrift)
 Tiede